Shaw – città statunitense della contea di Bolivar in Mississippi
 Shaw and Crompton – città britannica (comunemente chiamata Shaw)
 Studio Shaw – casa di produzione cinematografica di Hong Kong

Persone